Franciaország
Bendorf, település Haut-Rhin megyében

 Németország
Bendorf, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Bendorf, település Bendorf (Holstein) tartományban

 Románia
Bendorf, település Szeben megyében